Molekulska formula -{C20H26N2O2}- se može odnositi na:
 Ajmalin
 Dihidrohinidin
 Dihidrohinin
 Epsiprantel